Les Oris sont, dans l'univers fictif de Stargate, une faction religieuse issue des Alterans. Ce sont les ennemis des Anciens, qui sont aussi des Alterans.

Origine 

Les Oris sont l'une des deux factions des Alterans, rivaux des Anciens. Ils ont défait ces derniers lors de la guerre civile qui ravagea leur civilisation il y a 50 millions d'années, et les ont contraints à l'exil. Demeurés seuls dans la galaxie natale, ils se sont renommés « Oris », et ont continué leur progression en parallèle de leurs rivaux, jusqu'à atteindre l'Ascension.

Mais, alors que les Anciens vivent sans interférer avec les plans d'existence inférieurs, les Oris exigent des êtres les peuplant, comme les humains, de les vénérer comme des dieux. En échange, les Oris promettent à leurs adorateurs de leur enseigner la voie de l'Illumination, c'est-à-dire l'Ascension. Cependant, selon Orlin, cette promesse d'Illumination est fausse. Les Oris ne souhaitent pas partager leurs pouvoirs. La seule raison pour laquelle ils recherchent la vénération est qu'elle leur permet d'accroître davantage leur puissance, grâce à l'énergie psychique que leur fournissent les adorateurs en priant et en se conformant aux rites qu'ils leurs prescrivent. Cependant, pour que le phénomène soit remarquable, il faut les assujettir en grand nombre ; raison pour laquelle les Oris cherchent à en convertir toujours plus, au-delà d'un potentiel orgueil mégalomane dont Mitchell les soupçonna à tout hasard. Civis ne dit pas autre chose dans cette réplique : "les dieux ne seraient pas des dieux s'il n'y avait pas des milliers de fidèles qui se prosternent devant eux". Les Oris apprécient d'autant plus leur supériorité qu'ils peuvent se comparer aux êtres inférieurs.

Par ailleurs, ce comportement des Oris est aussi la source du principe fondamental des Anciens, à savoir le principe de non-ingérence, que ces derniers mettent un point d'honneur à respecter et faire respecter. Ils veulent en effet éviter que certains ne soient tentés de tirer un intérêt personnel de leur position en se servant des pouvoirs que procure l'Ascension, même avec de nobles intentions, car il semble qu'au départ les Oris étaient identiques. Nul ne peut expliquer leur basculement dans la mégalomanie, même si l'on peut soupçonner qu'ils aient été grisés par leur propre pouvoir. On remarquera aussi que la différence entre les Oris et les Anciens se concrétise visuellement : quand ils apparaissent dans notre plan d'existence, les Anciens ont la forme d'une sorte de fantôme d'un blanc immaculé et informe (même s'ils peuvent apparaître avec une forme humaine) alors que les Oris sont une sorte de fantôme de feu.

Ayant tenté de les détruire à plusieurs reprises, et ayant longtemps cru y être parvenu, les Oris nourrissent une haine mortelle vis-à-vis de leurs cousins parce que ceux-ci ont refusé d'adhérer à leur point de vue, et de partager le savoir nécessaire pour parvenir à leurs fins. Aussi est-ce autant par esprit de conquête que de vengeance que les Oris ont entrepris de conquérir la Voie lactée entre 2005 et 2007.

Religion

Concept 

La religion des Oris a pour nom Origine, ou la Voie des Origines. Bien que son fondement même soit dans son cas clairement erroné, elle n'a, à l'instar de beaucoup de religions, rien de foncièrement mauvais puisqu'elle incite ses fidèles à méditer sur l'Univers et proclame que la pureté et la vertu mènent à l'Illumination. Cependant, malgré les beaux principes qu'elle inculque, les Oris l'ont fondée afin de se faire passer pour des dieux et en cela, cette religion repose sur de fausses croyances. En effet, les Oris prétendent être d'origine divine alors qu'ils sont nés mortels et n'ont fait que trouver comment s'élever. En outre ils se présentent à leurs fidèles comme leurs créateurs (ou tout du moins comme guides de l'Humanité), or rien n'est moins sûr, les humains ayant déjà pu être présents et coexister avec les Oris et les Anciens, à l'époque où ils ne formaient qu'une seule communauté ; enfin, la principale raison de la fausseté d'Origine est que les Oris promettent l'Ascension mais n'aident en fait personne à la réaliser. Cependant, même si ce ne sont pas des dieux, l'Ascension leur procure des capacités inimaginables ; ils n'ont donc aucun mal à se faire passer pour des dieux, leur promesse étant par ailleurs très alléchante. Qui plus est, pour obtenir l'énergie spirituelle qu'ils puisent dans la vénération pour accroître leurs pouvoirs, les Oris exigent une foi aveugle (bien qu'ils prétendent le contraire) et anéantissent tous ceux qui refusent de se soumettre à leur volonté, d'où le fait que beaucoup n'osent leur résister. C'est cette pratique de la mise à mort de tout non-croyant qui pervertit véritablement cette religion et la mue en une arme d'oppression, cela d'autant plus que certains fidèles fanatiques appliquent avec un surcroît de zèle cette prescription divine.

Liturgie et symboles 

La religion ori a deux grands symboles :
 Le feu, qui connote la chaleur et la pureté, éventuellement lié au soleil (autrement dit aux "feux élémentaires") donc aux idées de céleste et de vie. Cependant, Daniel Jackson fait remarquer : « Chez nous c'est exactement l'inverse, le feu a perdu cette notion positive, il symbolise le mal, l'enfer, les démons, tout ce qui est dangereux... Il se peut que les Anciens y soient pour quelque chose. ».
 « La Marque du Nouvel-Âge », le crochet avec un ovale au centre. C'est un motif récurrent que l'on retrouve dans l'architecture, sur l'uniforme des soldats, ou sur la bure des prêcheurs et qui évoque la forme des bâtons de ces derniers. C'est le symbole du lien entre l'humain et le divin et du passage de l'un à l'autre ; autrement dit ce sigle représente la transcendance.

Le Livre des Origines 

Le Livre des Origines est le texte fondateur de la religion ori. Les fidèles, en particulier les prêcheurs (voir plus loin) y font constamment référence, le citant à tout bout de champ. Généralement, lorsqu'un prêcheur arrive pour convertir une planète, après avoir fait quelques miracles, il repart en laissant ce livre aux habitants du monde en question, leur demandant de le lire et de réfléchir.
Le Livre des Origines est constitué de fables très simples, ce qui aide les fidèles à s'identifier aux personnages.

La société des Oris 

Dans la galaxie ori, la société est organisée sous forme de petits villages qui sont construits souvent de la même façon. Ils possèdent tous un temple dédié aux Oris, ainsi qu'une place centrale portant une construction de la forme de "La Marque du Nouvel-Âge", le crochet avec un ovale au centre. Cet autel de pierre leur sert soit à immoler des gens en place publique pour les "purifier", soit à punir des blasphémateurs éventuels par des tortures simples (par exemple, priver quelqu'un de nourriture et d'eau pendant plusieurs jours). C'est également sur cette place que, 6 heures par jour, les habitants sont conviés à se réunir pour la prosternation quotidienne. Chaque village est généralement géré par un administrateur désigné par les prêcheurs (voir ci-dessous). L'administrateur possède les pleins pouvoirs dans le village et peut même décider si blasphème il y a ou pas. Dans cette société convertie, les prêcheurs sont là pour deux rôles : ils contribuent aux prières quotidiennes en venant dispenser la parole des Oris, et ils viennent également jouer les inquisiteurs pour traquer toute forme de rébellion naissante. C'est dans ces villages que sont généralement recrutées les troupes de fanatiques qui servent aux Croisades.

Les soldats des Oris 

Lors de leurs croisades, les Oris placent des combattants de base sous les ordres des prêcheurs, des croisés fanatisés, afin de les appuyer en combat. Les soldats des Oris portent des cottes de maille métalliques et parfois des casques ; leurs armures pouvant faire penser à un croisement entre celles portées par les paladins et celles portées par les samouraïs. Ils se battent au corps à corps à l'aide d'une épée, ou à distance à l'aide d'un épieu qui peut projeter des salves énergétiques, de la même façon qu'un long bâton jaffa. Les croisés se déplacent habituellement en groupe d'une dizaine de combattants, menés par un prêcheur. En dessous de ceux-ci s'intercalent dans la hiérarchie des commandants qui ont pour rôle essentiel de diriger les troupes sur le champ de bataille, n'ayant pas ou très peu à voir dans la tactique à grande échelle. Qui plus est, leur rang ne leur permet pas non plus de s'opposer aux décisions d'un prêcheur.

Les prêcheurs 

La société ori est intimement mêlée à la religion, c'est semble-t-il une structure théocratique qui se trouve en place ; et comme il va l'être expliqué, les prêcheurs en sont un élément central. Ils sont ce que les Goa'ulds nomment ok'tars, des humains évolués, c'est-à-dire ayant un cerveau très développé pouvant être utilisé à plus de 50 %, à la limite de l'Ascension (qui peut être effectuée naturellement lorsque plus de 90 % du cerveau sont utilisés). Les Oris leur transmettent leurs grands pouvoirs lors d'une sorte de rituel pratiqué devant les « Flammes de l'Illumination » sur Célestis. Les modifications alors effectuées sur le corps des prêcheurs sont si violentes qu'ils en deviennent aveugles. Leurs yeux deviennent laiteux et leur visage est affaissé de rides à cause du rituel. Par la suite, ils sont capables de faire preuve d'extraordinaires capacités de télékinésie : soulever des objets à distance, arrêter les balles ou étrangler quelqu'un à distance. Les prêcheurs peuvent également faire appel à des pouvoirs spéciaux via leur sceptre. Ils peuvent engendrer des virus à partir de leur ADN, soigner des blessures ou encore ressusciter des morts, voire s'immoler. Le premier prêcheur envoyé dans la Voie lactée s'immola lui-même à l'aide de son bâton de pouvoir dans le but d'intimider les hommes du SGC et le chef de la Nation jaffa ; preuve supplémentaire de leur fanatisme exacerbé, si toutefois besoin était.

L'auto-immolation serait aussi une sauvegarde implantée par les Oris dans le corps des prêcheurs qui se retourneraient volontairement contre leurs dieux. Ce fut le cas de Gerak : parce qu'il avait aidé la Terre à l'encontre de la volonté des Oris, son corps s'est enflammé instantanément, ne laissant aucune trace derrière.

Il existerait trois possibilités de devenir prêcheur : soit suivre des études pour cela dans la cité sacrée, à Célestis, soit se faire remarquer par une foi particulièrement fervente (pour ne pas dire fanatique), soit, exceptionnellement, être fait prêcheur par les Oris lorsqu'ils souhaitent particulièrement convaincre et contrôler un individu, tel que Gerak ou encore Daniel Jackson.

Les prêcheurs, comme leur nom français l'indique, ont pour fonction principale de répandre et entretenir la foi auprès des fidèles. Le plus souvent, ils usent de harangues et sermons accompagnés de la lecture d'un passage du Livre des Origines (voir plus haut). Ce sont également eux qui communiquent la volonté des Oris à leurs adorateurs. Lorsqu'il apprirent l'existence de la Voix lactée, les Oris envoyèrent des prêcheurs en guise de première vague, par le biais de la porte des étoiles.

À chaque fois qu'un prêcheur des Oris visite une planète peuplée par des humains, il exécute à peu près le même plan. Il commence par leur présenter les Oris et leurs vertus, leur lisant quelques fables du Livre des Origines. Ensuite, il prouve le pouvoir de ses maîtres en réalisant quelques miracles : il soigne les malades, il fait pousser les récoltes de la terre. Puis il s'en va, en demandant au peuple de la planète de réfléchir sur les promesses des Oris, le plus souvent leur laissant un exemplaire du Livre des Origines et en ayant très clairement laissé entendre que tous ceux qui refuserait de se soumettre seraient punis de mort. Peu après, il revient afin de recevoir la réponse. Si elle est défavorable, ou s'il en reste certains qui ne sont pas convaincus, le prêcheur repart, après avoir généré, grâce à ses pouvoirs, une peste mortelle et extrêmement virulente qui se répand très vite sur la planète. Le prêcheur revient encore une dernière fois pour vérifier que son pardon et celui des Oris sont implorés par les humains. Le prêcheur éradique ensuite la peste et ressuscite les morts grâce à ses pouvoirs, prouvant définitivement la nature divine des Oris aux yeux des individus réfractaires. Cette tactique a été utilisée avec succès par un prêcheur des Oris sur la planète anciennement gouvernée par le Goa'uld Qetesh (dont l'hôte était Vala). Si une civilisation persiste dans son refus, elle est entièrement anéantie en quelques jours par la maladie. Dans le cas où le peuple dont ils convoitent la vénération serait à même de résister à une attaque de type bactériologique, les Oris ont cependant d'autres fléaux dans leurs sacs :

 Dans l'épisode 9x17 - Le châtiment, on apprend que les prêcheurs, de la même manière qu'il créent un virus à partir de leur ADN, sont capables d'engendrer une race d'insectes ravageurs à la prolifération ultra-rapide. Une fois implantés sur une planète, ceux-ci commencent par dévorer toute la végétation. Puis, lorsqu'au bout de plusieurs jours ils ne trouvent plus aucune nourriture végétale, ils changent de régime et deviennent carnivores, s'en prenant alors à la faune et en particulier aux êtres humains de la chair desquels ils sont très friands. Le principal avantage de ces créatures réside dans leur sonar dont ils se servent autant pour se protéger de leurs éventuels prédateurs que pour repérer leurs proies ; cependant cela les rend très sensibles aux sons et certains bruits peuvent les repousser.
 Les prêcheurs sont capables d'irradier un individu avec des radiations semblables à celles de la machine régénératrice des Anciens dont les Goa'ulds se sont inspirés pour créer leurs « sarcophages ». La personne infectée, une fois revenue de l'évanouissement causé par l'irradiation, semble dans un premier temps présenter tous les signes suggérant une apparente normalité. Cependant, au bout de quelques jours, elle se retrouve prise de convulsions et de tremblements ; il s'ensuit une forte fièvre au terme de laquelle celui qui a été irradié se retrouve complètement privé de sa raison, en même temps qu'il entre dans un état de rage intense et extrême. Il devient alors une sorte de redoutable mort-vivant : les effets de l'irradiation se manifestant alors totalement, on le voit doté d'une endurance et d'une agressivité hors du commun ainsi que d'une propension à s'auto-régénérer, ce qui le rend capable de ressusciter. Ainsi transformée, la malheureuse victime se fait le bourreau de son propre peuple, devenue la parfaite machine à tuer et ne pouvant être elle-même vaincue que si son corps est totalement détruit (c'est le sort que connurent les Sodans).
 Les prêcheurs peuvent détruire un monde refusant de se convertir au moyen d'un tremblement de terre cataclysmique comme un Jaffa le raconte dans l'épisode 9x08 - Pour l'honneur.
 À partir de la saison 10, les Oris, pour éradiquer une civilisation récalcitrante à leur foi, peuvent également se servir de leurs vaisseaux spatiaux. Quoique généralement, après s'en être servi couplés avec leurs chasseurs pour annihiler toute résistance aérospatiale, ils préfèrent les faire atterrir afin de déployer leurs armées sur une planète, ce qui leur permet de la conquérir et de la maîtriser plus rapidement et efficacement.

Les prêcheurs ont pour attribut leur bure, dotée d'une capuche et de manches argentées bordées de noir. Ils la porte nouée avec une ceinture en corde et l'on peut y voir brodée la "Marque du Nouvel Âge". À partir de la fin de la saison 9, on peut remarquer que leur bure est dès lors de couleur foncée. Faute de connaître l'explication que pourraient fournir les scénaristes, on peut conjecturer que les robes bleue-argentées furent réservés aux prêcheurs de Célestis (car comme on peut le voir dans le film L'Arche de Vérité, ceux-ci en portent toujours) et que les bures sombres sont des robes de guerres destinées entre autres aux prêcheurs affectés à la conquête de la Voix lactée (mais au départ, avant de s'être parfaitement organisés, les Oris y avaient envoyé des prêcheurs de Célestis, aux bures bleues et argentées).

L'autre de leur attribut est leur bâton, dont le cristal ovale encastrée en son bout leur permet d'amplifier et de canaliser leurs pouvoirs mentaux et leur sert par ailleurs à communiquer par un lien subspatial sur une distance d'une galaxie (c'est comme ça que le doci transmet les ordres des Oris aux prêcheurs).

Le doci 

Le doci est pour ainsi dire une sorte de « super-prêcheur », le plus haut représentant des Oris dans le monde matériel, en quelque sorte leur bâton de prêcheur. Il est « celui qui transmet la parole des Oris », l'intermédiaire direct entre le monde humain et les Oris, ceux-ci pouvant parler directement en s'incarnant brièvement en lui. C'est lui qui décide si un humain croyant fortement aux Oris et leur étant complètement dévoué peut devenir un prêcheur, en lui insufflant le pouvoir des Oris grâce aux feux de Célestis. C'est lui en outre qui à la charge de veiller sur les feux de Célestis, bien que ceux-ci demeurent perpétuellement allumés par le pouvoirs des Oris.

L'oricy 

Le plus haut statut connu dans la société ori, encore supérieur au doci, c'est un ou une envoyée des dieux, un enfant ori ayant reçu forme humaine, et dont la venue, exceptionnelle, est destinée à éclairer les fidèles dans une période cruciale. C'est ainsi qu'Adria vient prendre la tête des armées oris lors de leur croisade dans la Voie lactée.
Adria fera l'Ascension à bord de l'Odyssée. On la reverra une dernière fois à la fin de "L'Arche de la Vérité", où elle combattra contre Morgane (Ancienne).

Contact avec notre galaxie 

 Les Oris ne connaissaient pas la Voie lactée au départ. Notre galaxie était cachée par les Anciens pour éviter de tomber sous la domination de leurs frères ennemis, les Oris. Mais, un jour, un appareil de communication ancien a été découvert par SG-1 en Angleterre. Avec lui, Daniel Jackson et Vala Mal Doran ont transféré leur esprit dans les corps d'un couple se trouvant sur une planète de la galaxie des Oris. Les Oris ont ainsi appris l'existence de la Voie lactée, et le doci ordonna le lancement d'une croisade dans le but de convertir notre galaxie à Origine. Des prêcheurs sont dès lors envoyés sur de nombreuses planètes de notre galaxie. Les planètes visitées étant pour la plupart peuplées d'indigènes primitifs, elles sont facilement converties. En effet, depuis la chute de l'empire goa'uld, les peuples anciennement soumis par ces derniers savent que les Goa'ulds ne sont pas des dieux, mais de vulgaires parasites infectant les humains, ce qui a détruit les repères spirituels et religieux de ces civilisations. Elles sont donc particulièrement vulnérables à l'apparente sagesse des prêcheurs et surtout à leurs pouvoirs quasi divins (notamment leur capacité à ressusciter les morts), et se convertissent à la religion des Oris sans résistance.

 Les peuples les plus primaires sont évidemment les plus aisés à duper et à endoctriner pour les Oris mais des civilisations technologiquement avancées se convertissent aussi, comme le protectorat de Rand ou même une partie du peuple jaffa. Gerak lui-même, leader des Jaffas libres, adhéra à la cause des Oris et devint un prêcheur des Oris. Lorsqu'un prêcheur des Oris arrive sur une planète peuplée par des humains qui refusent de se soumettre, il plante son bâton dans le sol et il détruit tout en quelques instants. La Terre refusant de se convertir, la peste des Oris y fut répandue. La Terre fut cependant sauvée in extremis par le prêcheur Gerak, qui y éradiqua la peste des Oris. Certains Goa'ulds, qui se faisaient encore passer pour des dieux il y a quelque temps, se convertissent aussi. C'est le cas de Nerus.

 La galaxie des Oris est très éloignée de la Voie lactée. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour y faire venir une flotte spatiale est d'utiliser une gigantesque superporte spatiale. Une telle superporte fut construite dans notre galaxie, mais l'intervention de Vala permit de la détruire avant son activation. Les Oris ont cependant finalement réussi à construire une autre superporte qui permet à leur flotte, composée de quatre vaisseaux oris, d'arriver dans la Voie lactée à la fin de la saison 9. Ils seront finalement vaincus un an après le début de leur grande croisade grâce à l'arme de Merlin, le Saint Graal. Néanmoins, Adria, la fille de Vala engendrée par les Oris pour conduire leurs armées aux combats, a effectué l'Ascension après avoir été empoisonnée par Ba'al et prendra la place des Oris . L'utilisation de l'Arche de Vérité sur le Doci par SG-1 la privera cependant de ses pouvoirs ; l'Ancienne Morgane mettra un point final aux ambitions d'Adria en l'affrontant dans un combat éternel.

Notes et références 

 
Religion de fiction